Auwach steht für:
 Auwach (Adelsgeschlecht), erloschenes Adelsgeschlecht aus dem Trierer bzw. Eifeler Raum

Auwach ist der Familienname von:

 Johann Friedrich Auwach († 1621), Abt des Augustiner-Chorherrenstiftes Springiersbach
 Hermann Lothar von Auwach (1652–1722), Domherr in Worms und Domdekan in Speyer
 Johann Wolfgang von Auwach († 1733), österreichischer Kommandant von Konstanz, kaiserlicher Feldmarschallleutnant
 Johann Philipp von Auwach, Feldmarschall-Leutnant in der kurpfälzischen Armee